Die Unione Sportiva Cremonese, kurz US Cremonese oder Cremonese, ist ein 1903 gegründeter italienischer Fußballklub aus der lombardischen Stadt Cremona, welcher zurzeit in der Serie A spielt.

Geschichte 
Am 24. März 1903 wurde im Restaurant „La Varesina“ auf der Piazza Sant’Angelo in Cremona die Cremonese Sports Union ins Leben gerufen. Man wählte zunächst Weiß und Lila als Vereinsfarben aus und gründete damit einen Verein für multiple Sportarten. Am 20. September 1914 debütieren die neuen rot-grauen Trikots bei einem Freundschaftsspiel gegen Vicenza. Die Vereinsfarben sind seitdem Grau-Rot.

Als Spielstätte dient dem Verein das Stadio Giovanni Zini, das Platz für rund 16.000 Zuschauer bietet. Es ist benannt nach einem ehemaligen Torhüter von Cremonese Giovanni Zini, der im Ersten Weltkrieg ums Leben kam.

Der Verein spielte in den Spielzeiten 1929/30, 1984/85, 1989/90, 1991/92 und von 1993 bis 1996 in der Serie A und in der Saison 2009/10 in der italienischen Lega Pro Prima Divisione. Nach einem 2:1-Sieg am letzten Spieltag der Serie B 2021/22 gegen Como 1907 stieg die US Cremonese zur Saison 2022/23 wieder in die Serie A auf.

Kader 2022/23

Ehemalige Spieler

Ehemalige Trainer

Erfolge 
 A-Mannschaft:
 Englisch-italienischer Pokal: 1 (1992/93)
 Serie C: 3 (1935/36) (1941/42) und (1976/77)
 Serie C1: 1 (2004/05)
 Serie D: 3 (1953/54) (1967/68) und (1970/71)
 Coppa Province Lombarde: 1 (1919)

Weblinks 

 Offizielle Website der US Cremonese (italienisch)
 US Cremonese auf legaseriea.it

Einzelnachweise 

Cremona, Us
Us Cremonese
Organisation (Provinz Cremona)
Gegründet 1903